Gaither est un patronyme porté notamment par :

 Bill Gaither (1936-), chanteur et compositeur américain de southern gospel ;
 Horace Rowan Gaither (1909-19611), avocat américain ;
 Katryna Gaither (1975-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Tynia Gaither (1993-), athlète bahaméenne spécialiste des épreuves de sprint.